Doeleinde, een objectief is het doel van een actie of plan;
 Objectief (taalkunde), in de taalkunde is de objectief een bepaalde vorm van de accusatief;
 Objectiviteit, objectief als bijvoeglijk naamwoord betekent dat een feit niet aan een mening gebonden is maar onafhankelijk van de beoordelaar.
In de optica is een objectief een lenzenstelsel
 Objectief (optica), voor het algemene begrip;
 Objectief (fotografie), voor toepassing in de fotografie.